Ishtar steht für:

 Ištar, babylonische und hethitische Göttin des Kriegs und der geschlechtlichen Liebe
 Ishtar (Band), belgische Folkband
 Ishtar (Sängerin), israelisch-französische Sängerin
 Ishtar (Film), mit Dustin Hoffman und Warren Beatty (1987)

 im weiteren Sinn für

 (7088) Ishtar, Asteroid des Amor-Typs 
 Ischtar-Tor, eines der Stadttore von Babylon 
 Ištar Terra, von zwei Haupthochlandregionen auf dem Planeten Venus